Сосно́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «сосна».

Россия 
 Сосновая улица — улица в Абакане.
 Сосновая улица — улица в Верх-Нейвинске.
 В Казани:
 Сосновая улица — улица в посёлке Левченко Московского района Казани.
 Сосновая улица — улица в посёлке Петровский Приволжского района Казани.
 Сосновая улица — улица в Луге.
 Сосновая улица — улица в Москве.
 Сосновая улица — улица во Пскове.
 Сосновая улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Сосновая улица — улица в историческом районе Ржевка;
 Сосновая улица — улица в Зеленогорске;
 Сосновая улица — улица в Сестрорецке.
 В Томске:
 Сосновая улица — улица в Дзержинском;
 Улица Сосновая Горка — улица в Холмах.

Украина 
 Сосновая улица — улица в Днепре.
 Сосновая улица — улица в Житомире.
 Сосновая улица — улица в городе Запорожье.
 Сосновая улица — улица в Киеве.
 Сосновая улица — улица в Чернигове.

Белоруссия 
 Сосновая улица — улица в Гомеле.
 Сосновая улица — улица в Лиде.
 Сосновая улица — улица в Минске.

См. также 
 Сосновая аллея
 Сосновый переулок